

oponymie

 Rybakówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Rybakówka, village de la voïvodie de Poméranie occidentale